El Saucito kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Saucito, Sinaloa kommun, 
 El Saucito, San Luis de la Paz, 
 El Saucito, Ignacio Zaragoza, 
 El Saucito, Aquila, 
 El Saucito, General Pánfilo Natera, 
 El Saucito, Teocaltiche, 
 El Saucito, Jerécuaro, 
 El Saucito, Badiraguato, 
 El Saucito, Veracruz, Platón Sánchez, 
 El Saucito, Querétaro Arteaga, Tolimán, 
 El Saucito, San Ignacio Cerro Gordo, 
 El Saucito, San José Iturbide, 

Robotskapade Mexikoförgreningar